Доња Ријека може бити:

 Доња Ријека (Горња Ријека), насеље у општини Горња Ријека, Република Хрватска
 Доња Ријека (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ